Berthomieu ist der Familienname folgender Personen:

 André Berthomieu (1903–1960), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Marc Berthomieu (1906–1991), französischer Komponist